Кесел може да се отнася за:
 Хора
 Жозеф Кесел (1898-1972), френски писател
 Лорис Кесел (1950-2010), швейцарски автомобилен състезател
 Симон Кесел (р. 1975), новозеландска актриса
 Кесел (Лимбург), бивша община в Нидерландия
 Кесел (графство), графство в Свещената Римска империя